Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 2014 de l'US Open de tennis qui est disputé du 25 aout au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Pour leur sixième finale à l'US Open, les frères Bob et Mike Bryan battent Marcel Granollers et Marc López en finale de cette édition. Avec une finale perdue en 2003, il s'agit de leur  à l'US Open. C'est aussi le  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et leur  ensemble sur le circuit ATP.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2014
US Open Double messieurs
Tennis aux États-Unis en 2014
Tennis en août 2014
Tennis en septembre 2014
Sport aux États-Unis en août 2014
Sport aux États-Unis en septembre 2014
Sport à New York en 2014